Моралеха () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Моралеха — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Моралеха-де-Саяго — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Моралеха-де-лас-Панадерас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Моралеха-де-Матакабрас — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Моралеха-де-Энмедио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Моралеха-дель-Вино — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Сан-Пабло-де-ла-Моралеха — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.